Bergkloster ist Name oder Beiname der Klöster:
Bergkloster Bestwig
Bergkloster Heiligenstadt, Heiligenstadt 
Bergkloster (Worms), ein seit dem 11. Jahrhundert bezeugtes Dominikanerkloster
Kloster Agnetenberg bei Zwolle 
Dair Mar Musa al-Habaschi, Syrien

Siehe auch:
Kloster Berge 
Stift auf dem Berge